Ференц Деак ():
 Ференц Деак (1803—1876) — угорський політик, лідер угорського національного руху.
 Ференц Деак (1922—1998) — угорський футболіст, гравець збірної Угорщини, володар рекорду для всіх європейських ліг 66 м'ячів у 34 матчах.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок